Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 1992 probíhala v areálu Tennis de la Vall d'Hebron, ležícím v barcelonské čtvrti Horta-Guinardó. Soutěž se konala v období od 28. července do 6. srpna 1992 na devíti otevřených antukových dvorcích. Nastoupilo do ní 64 tenistek. Premiéru zažívaly výpravy z pobaltských států – Lotyšska, Litvy a Estonska. Na hrách se objevilo také znovusjednocené Německo, které naposledy předtím pod společnou vlajkou startovalo v roce 1964. Hrálo se na dva vítězné sety.

Obhájkyní zlaté medaile z předchozí olympiády byla Němka Steffi Grafová, která skončila jako poražená finalistka.

Olympijský turnaj 
V rámci ženského singlu podruhé došlo k vytvoření kontinentálních kvalifikací a předkvalifikace. Kvalifikační systém byl zrušen již na následujících hrách v Atlantě 1996.

Z elitní světové desítky na barcelonskou antuku nezavítaly úřadující světová jednička Monika Selešová, trojka a obhájkyně stříbrného kovu Gabriela Sabatini a čtvrtá hráčka v pořadí Martina Navrátilová. Čtyři nejvýše nasazené tenistky splnily roli favoritek, když se probojovaly do závěrečných bojů o medaile.

V úvodním kole vypadly dvě nasazené hráčky. Dvanáctá žena žebříčku Jana Novotná nestačila na světovou šestadvacítku Natašu Zverevovou a obhájkyně bronzu Zina Garrisonová-Jacksonová skončila na raketě 24. ženy klasifikace Amandy Coetzerové z Jihoafrické republiky.

Olympijskou vítězkou se stala 16letá americká teenagerka a světová šestka Jennifer Capriatiová po výhře nad 23letou německou dvojnásobnou obhájkyní titulu a první nasazenou Steffi Grafovou. Klíčový byl závěr třetí sady, jenž favorizovaná Němka nezvládla. Za stavu gamů 4–4 zahrála dvojchybu a soupeřce při 0:40 nabídla tři breakboly. Ty však odvrátila a srovnala na shodu. Američanka její servis přece jen prolomila díky tvrdému forhendu na lajnu. Následně se poprvé během finále ozvali američtí příznivci skandováním „USA, USA“. Capriatiová již dovedla utkání do vítězného konce, když poslední zkažený forhend obhájkyně titulu znamenal zlato. Němka tak zkompletovala sadu olympijských kovů – zlata, stříbra a bronzu.

Americká hráčka porazila Grafovou poprvé z pěti vzájemných zápasů. V dubnu téhož roku se rozešla s trenérem Pavlem Složilem a do Barcelony přicestovala jen pod dohledem otce. Tři týdny před turnajem využila zkušeností Španěla Manuela Santany, jen ji připravoval v poslední fázi.

Bronzové medaile obdržely obě poražené semifinalistky, Španělka Arantxa Sánchezová Vicariová a Američanka Mary Joe Fernandezová.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále o zlatou medaili

| team-width=220

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=16
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=6
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=0

| RD1-seed5=7
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=61
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=5
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=4
| RD2-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8={{nowrap|}}
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=3
| RD2-team3=| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=6
| RD2-seed4=2
| RD2-team4=
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=1

| RD3-seed1=1
| RD3-team1=
| RD3-score1-1='''6
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3=4
| RD3-seed2=3
| RD3-team2=

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1992